Muzzano steht für:

 Muzzano TI, eine Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Muzzano (Piemont), eine Gemeinde in der Provinz Biella, Region Piemont, Italien
 Muzzana del Turgnano, eine Gemeinde in der Provinz Udine, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien